LMA steht als Abkürzung für:

 Länder – Menschen – Abenteuer, Dokumentationsreihe des öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehens (seit 1975)
 Landesmedienanstalt, in Deutschland die Aufsichtsbehörde für private Radio- und Fernsehprogramme und Telemedien
 Laryngeal mask airway, Mittel zum Offenhalten der Atemwege in der Anästhesie während einer Narkose, siehe Larynxmaske
 Leck mich am Arsch, vulgärer Ausdruck, siehe Schwäbischer Gruß
 Levenberg-Marquardt-Algorithmus, numerischer Optimierungsalgorithmus zur Lösung nichtlinearer Ausgleichs-Probleme
 Lexikon des Mittelalters, deutschsprachiges Nachschlagewerk zur Geschichte des Mittelalters
 Lietuvos mokslų akademija, nichtstaatliche Akademie der Wissenschaften in Litauen, siehe Litauische Akademie der Wissenschaften
 Lietuvos muzikos akademija (litauisch für Musikakademie Litauens), bis 2004 Name der Musikhochschule Litauische Musik- und Theaterakademie
 Limb mass absorber, akustisches Bauelement zur Schallabsorption, siehe Schallabsorption #Kombinationen
 Loan Market Association, in London gegründeter und sitzender Interessenverband aus dem Finanzbereich

Abkürzung